Аша́нти Шеквойя Дуглас (; род. 13 октября 1980 года), более известная как Аша́нти — американская певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель. Наибольшую известность принёс дебютный альбом Ashanti, который в первую же неделю был продан полумиллионным тиражом, что, по данным компании Nielsen SoundScan, стало рекордом для певицы. Песня «Foolish» в течение 10 недель занимала первое место чарта Billboard Hot 100.

Биография 
Ашанти Шеквойя Дуглас родилась 13 октября 1980 года в Куинс (Нью-Йорк). Её мать, Тина Дуглас — бывший преподаватель танцев, а отец, Кен-Кэйд Томас Дуглас — бывший певец. У певицы есть младшая сестра Кенаша. Мать назвала старшую дочь в честь государства в Африке, располагавшегося на территории современной Ганы. В раннефеодальном государстве женщины обладали властью и пользовались большим влиянием, что мать хотела передать в имени. Дед певицы, Джеймс, в 1960-х был активистом движения за расширение гражданских прав и выступал вместе с Мартином Лютером Кингом. В детстве Ашанти брала уроки танцев и пела в церковном хоре.

Дискография 
 Ashanti (2002)
 Chapter II (2003)
 Ashanti’s Christmas (2003)
 Concrete Rose (2004)
 The Declaration (2008)
 Braveheart (2014)

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Исполнители Def Jam Recordings
Исполнители Jive Records
Музыкальные продюсеры США в стиле хип-хоп
Певцы и певицы из штата Нью-Йорк
Музыканты танцевальной музыки США
Киноактрисы США